Синара Центр — культурно-выставочный комплекс в Екатеринбурге, открытый в сентябре 2019 года в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода.

История 

Здания госпиталя были спроектированы при участии архитектора Михаила Малахова по заказу владельца завода Алексея Яковлева и построены в 1824 году. Комплекс располагался на границе Екатеринбурга и посёлка Верх-Исетск, на месте нынешнего Верх-Исетского бульвара, соединившего город и посёлок в единое целое. Архитектурный ансамбль Алексея Яковлева стал ещё одним связующим звеном между развивающимся городом и посёлком. Госпиталь построен в стиле классицизм. Это один из первых в начале XIX века заводских больничных комплексов Екатеринбурга.

В итоге в больничный комплекс вошло пять корпусов: больница на 36 коек, два павильона, восточный и западный, флигель и жилой дом для врачей. Здания соединялись оградой с решёткой художественного чугунного литья.

В 1824 году госпиталь посетил и дал положительную оценку заведения Император Александр I.

В 1908 году госпиталь был отдан в аренду на 12 лет Екатеринбургской земской управе и стал «Верх-Исетской земской больницей». Во время Первой мировой и Гражданской войн больница стала солдатским лазаретом. В 1930 году при прокладке трамвайных путей с главного здания сняли восьмиколонный портик и снесли обе конюшни на территории комплекса.

В советское время в комплексе по-прежнему располагались учреждения здравоохранения (больница, амбулатория, а затем травмпункт), но внешний вид комплекса претерпел значительные изменения. Сам госпиталь стал частью крупнейшего медицинского комплекса Свердловской Областной клинической больницы № 1.

Со временем здание госпиталя начало разрушаться. В 2006 году из комплекса выехал травмпункт. В восточном павильоне с начала 2000-х годов располагалось здание компьютерного клуба «Омут», а затем кафе. В 2011 году здание было закрыто на консервацию.

Реконструкция 

Реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения в 2016—2019 годах провела компания «Синара-Девелопмент», входящая в Группу Синара. Восстановление здания шло на основе архивных чертежей и сохранившихся архитектурных и декоративных элементов ансамбля под научным руководством .

Бывший госпиталь находился в аварийном состоянии. Больше всего пострадал Главный корпус. В первоначальном виде сохранились только кладка стен и лепной декор, портики были сняты. Во флигеле сохранилось помещение бывшей химической лаборатории. Исторические лестницы сгнили или были перестроены.

В ходе реконструкции были усилены фундаменты зданий. Затем началась реставрация стен, повреждённых в результате прокладки электрических кабелей и вентиляции. Деревянные перекрытия корпусов были заменены на железобетонные с усилением кладки. Также были раскрыты подкупольные пространства и воссозданы исторические архитектурные формы и композиции корпусов.

Рядом с историческими зданиями был построен новый корпус, в котором расположился концертный зал и два этажа галереи.

Инвестиции в строительство центра составили около 2 млрд рублей.

Общая площадь комплекса составляет 6000 м².

Галерея Синара Арт 

В комплексе работает частная галерея Sinara Art Gallery, насчитывающая более 1500 произведений живописи, графики, скульптуры и арт-объектов уральских художников. Галерея обладает выставочным оборудованием, позволяющим принимать и демонстрировать произведения искусства, выполненные в разных техниках, из частных и музейных коллекций.

Примечания

Литература 
 Свод памятников истории и культуры Свердловской области / ред. В. Е. Звагельская Т. 1 : Екатеринбург. — Екатеринбург : Сократ, 2007.

Ссылки 
 
 Что остается, когда завод умирает https://66.ru/news/freetime/224880/
 Кирпичи культуры: Синара Центр http://культура.екатеринбург.рф/articles/678/i272034/

Музеи Екатеринбурга
Здания и сооружения, построенные в 1824 году